Герберт Циммерман (; 22 августа 1907, Айслебен, Германская империя — 31 декабря 1965, Билефельд, ФРГ) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Белостоке.

Биография 
Герберт Циммерман родился 22 августа 1907 года в семье чиновника и вырос в Мерзебурге. С 1927 года изучал теологию, но после одного семестра обучения перевёлся на юридический курс. В 1932 года сдал первый государственный экзамен, а 31 мая 1933 года получил докторскую степень по праву. 1 сентября 1933 года вступил в НСДАП (билет № 3065231) и 8 марта 1933 года был зачислен в ряды СС (№ 118240). После завершения юридической стажировки он стал судебным заседателем в прокуратуре Магдебурга, а также работал в провинциальной администрации Мерзебурга. В конце 1937 года поступил на службу в министерство внутренних дел, где занимался экспатриацией еврейских эмигрантов.

С 1939 года служил в гестапо в Мюнстере. В 1940 году стал начальником гестапо в Бремене. В мае 1943 года получил должность командира полиции безопасности и СД в Белостоке. Кроме того, был заместителем командира айнзацгруппы B и одной из ведущих фигур в уничтожении евреев. В июле 1944 года ему пришлось бежать от наступающей Красной армии в Кёнигсберг. Циммерман был отправлен на запад и был назначен командиром полиции безопасности и СД в Вестмарке.

После войны 
После окончания войны скрывался под фамилией Цольнер и работал батраком. Осенью 1945 года был арестован французами, но совершил побег из плена в начале 1946 года. Он переучился в Тюрингии на плотника, а также обучался в строительной школе в Хагене, где получил специальность инженера-строителя. Фальшивые документы Циммермана защитили его от выдачи со стороны польских властей, которые разыскивали его за убийства 1125 поляков и жителей двух деревень. В 1949 году его семья перебралась с востока Германии на запад. В 1952 году Циммерман развёлся со своей женой, но позже сочетался браком с дочерью вестфальского помещика. После первых законов об амнистии в июле 1953 стал помощником адвоката, а в декабре 1954 Циммерман работал адвокатом в окружном и земельном суде Киля. С февраля 1957 года занимался адвокатской деятельностью в Билефельде. 

В 1959 году ему предъявили обвинение в военных преступлениях, поскольку он был ответственным за расстрел 1125 поляков и сожжение трёх деревень. Будучи командиром полиции безопасности и СД, он отвечал за уничтожение гетто в Белостоке. Больные люди были убиты на месте, а остальных Циммерман отправил в лагеря смерти, из которых по меньшей мере 15 000 человек были уничтожены в Треблинке. Его обвиняли в депортации нескольких сотен белостокских детей в Терезиенштадт, а уже оттуда в концлагерь Освенцим. В начале 1944 года он приказал сжечь и выкопать 40 000 тел из массовых захоронений, в этих работах были задействованы 30 евреев, которые потом были расстреляны. В 1954 году ему вменялся в вину расстрел командира охранной полиции во Фрайбурге, который был казнён в 1945 году за то, что отказался участвовать в создании местной организации Вервольф. 7 июля 1954 года земельный суд Мюнхена оправдал его. В 1959 году Циммерман обвинялся в уничтожении в июле 1944 года 100 заключённых в Белостокской тюрьме, но снова был оправдан земельным судом Билефельда. В ходе следствия Циммерман отказался давать какие-либо показания, не комментируя предъявленные ему обвинения. Но в результате дальнейших расследований земельный суд Билефельда в 1964 году предъявил ему уже третье обвинение в убийстве и пособничестве в убийстве 16 000 человек. 29 декабря 1965 года был выдан ордер на его арест. 31 декабря 1965 года Циммерман совершил самоубийство.

Примечания

Литература 
 
 
 

Нацистские преступники
Офицеры СС
Члены НСДАП
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост в Польше